Александр Иванович Тихонов:
 Тихонов, Александр Иванович (род. 1947) — советский биатлонист, многократный олимпийский чемпион.
 Тихонов, Александр Иванович (1938—2019) — украинский учёный-фармацевт. Доктор фармацевтических наук, профессор.